Razińkowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Razińkowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Razińkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Razińkowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Razińkowo – wieś w obwodzie pskowskim

Zobacz także 
 Razin – nazwisko
 Razines – miejscowość i gmina we Francji

Strony ujednoznaczniające